Sammenligningsskema for militære grader hos NATO's medlemsstater.

NATO-officerer (OF 1-10)

Sergentgruppen & menige (Other Ranks (OR9 – 1)) 
Sergentgruppen rangerer under officerer men over menigt tjenestegørende personel.

Lande, der ikke er nævnt, benytter kun officersrang, benytter ikke personel af sergentgruppen, eller personel af sergentgruppen betragtes som menige.

Ikke-NATO-landes væbnede styrkers gradstegn og gradsbetegnelser 
Sammenligningsskema for alle væbnede styrker udenfor NATO.

Officerer (OF 1-10)

Referencer 

Hædersbevisninger
Militære titler